Schusser bezeichnet

 Schusser (Geschoss)

Schusser ist der Familienname folgender Personen:

 Adelbert Schusser (geboren 1944), österreichischer Historiker, Philologe und Autor zur Musikgeschichte und Numismatik am Historischem Museum der Stadt Wien
 Ernst Schusser (geboren 1954), deutscher Archivar, Musikbearbeiter, Herausgeber, Volksmusiker, Lehrer und Arrangeur
 Morgan Schusser (* 2001), österreichischer Mittelstreckenläufer